

Anno 
 860 o 860 a.C.

Codici 
 860 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Valinhos, nello stato brasiliano di San Paolo

Matematica 
 860 – numero